ABBA Gold: Complete Edition é uma coletânea de músicas do grupo ABBA que foi lançada no Japão em 29 de dezembro de 2008. A compilação traz os discos ABBA Gold: Greatest Hits e More ABBA Gold: More ABBA Hits.

Lista de faixas

Disco 1

Disco 2

Ver também
 ABBA Gold: Greatest Hits
 More ABBA Gold: More ABBA Hits

Ligações externas
 ABBA Gold: Complete Edition no AllMusic 

Álbuns de ABBA
Coletâneas de 2008
Álbuns de 2008
Álbuns em língua inglesa